Латаня «Тан» Шантелла Уайт (; родилась 27 сентября 1982 года, Тьюпело, штат Миссисипи) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации за команды «Индиана Фивер», «Коннектикут Сан» и «Миннесота Линкс». Была выбрана на драфте ВНБА 2005 года в первом раунде под общим вторым номером командой «Индиана Фивер». Играет на позиции атакующего защитника. Обладательница приза имени Фрэнсис Померой Нейсмит 2005 года.

Биография 
Тан Уайт была выбрана на драфте ЖНБА 2005 года в первом раунде под общим вторым номером клубом «Индиана Фивер» и провела в нём четыре сезона, пока перед началом сезона 2009 года «Фивер» не отказались от неё. Уже по ходу сезона она подписала договор с «Коннектикут Сан». Перед началом сезона 2014 года она подписала контракт с командой «Миннесота Линкс».

Кроме женской НБА Уайт выступала за турецкий «Фенербахче» в сезоне 2005/06 годов и польский «Лотос Гдыня» в сезоне 2006/07 годов, а также латвийский «ТТТ Рига», турецкий «Бурхани Блд», израильский «Элицур Холон» и турецкий «Ордуспор Байан».

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл драфта WNBA 2005 на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки ЖБК «Фенербахче»
Игроки ЖБК «Гдыня»
Игроки ЖБК ТТТ Рига
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки ЖБК «Элицур» Холон
Игроки «Миннесота Линкс»